Tabalong kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Tabalong (ort i Filippinerna), Centrala Visayas, Province of Bohol,

Indonesien 

 Kabupaten Tabalong, kabupaten, Kalimantan Selatan, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar